Run into the Light ― второй мини-альбом британской певицы и автора песен Элли Голдинг, выпущенный эксклюзивно в iTunes Store 30 августа 2010 года лейблом Polydor Records. Он состоит из шести ремиксов треков с дебютного альбома Голдинг Lights, четыре из которых ранее не издавались.

Чтобы отметить свое партнерство с Nike, Голдинг выпустила 30-минутный микс под названием «Run into the Light» через iTunes в сентябре 2011 года. Он предназначен специально для бега.

Трек-лист

Notes
  signifies a remixer

Чарты

Примечания

Мини-альбомы 2010 года
Альбомы Элли Голдинг
Мини-альбомы ремиксов